Le Pont-de-Beauvoisin pode se referir a:
 Le Pont-de-Beauvoisin (Isère)
 Le Pont-de-Beauvoisin (Saboia)

Ver também

Desambiguações de topônimos